Nowoiljinsk (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Nowoiljinsk (Burjatien), in der Republik Burjatien
 Nowoiljinsk (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien

Siehe auch:
 Nowoiljinski (Begriffsklärungsseite)
 Nowoiljinskoje (Begriffsklärungsseite)